Сан Хосе, Ел Серито има више значења:

 Сан Хосе, Ел Серито (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе, Ел Серито (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику